

Turnieje mężczyzn 
Odbyły się w dniach 6-8 kwietnia 2012. Kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich uzyskały po dwa najlepsze zespoły z każdego turnieju.

I Turniej kwalifikacyjny (Hiszpania) 
Uczestnicy:

 Hiszpania (Mistrzostwa Świata 2011 – 3 miejsce)
 Polska (Mistrzostwa Świata 2011 – 8 miejsce)
 Serbia (Mistrzostwa Europy 2012 – 2 miejsce)
 Algieria (Mistrzostwa Afryki 2012 – 2 miejsce)

II Turniej kwalifikacyjny (Szwecja) 
Uczestnicy:

 Szwecja (Mistrzostwa Świata 2011 – 4 miejsce)
 Węgry (Mistrzostwa Świata 2011 – 7 miejsce)
 Macedonia (Mistrzostwa Europy 2012 – 5 miejsce)
 Brazylia (Igrzyska Panamerykańskie 2011 – 2 miejsce)

III Turniej kwalifikacyjny (Chorwacja) 
Uczestnicy:

 Chorwacja (Mistrzostwa Świata 2011 – 5 miejsce)
 Islandia (Mistrzostwa Świata 2011 – 6 miejsce)
 Japonia (Azjatycki Turniej kwalifikacyjny 2012 – 2 miejsce)
 Chile (Igrzyska Panamerykańskie 2011 – 3 miejsce)

Turnieje kobiet 
Odbędą się w dniach 25 – 27 maja 2012. Kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich uzyskają po dwa najlepsze zespoły z każdego turnieju.

I Turniej kwalifikacyjny (Francja) 
Uczestnicy:

 Francja (Mistrzostwa Świata 2011 – 2 miejsce)
 Czarnogóra (Mistrzostwa Świata 2011 – 10 miejsce)
 Rumunia (Mistrzostwa Europy 2010 – 3 miejsce)
 Japonia (Azjatycki Turniej kwalifikacyjny 2012 – 2 miejsce)

II Turniej kwalifikacyjny (Hiszpania) 
Uczestnicy:

 Hiszpania (Mistrzostwa Świata 2011 – 3 miejsce)
 Chorwacja (Mistrzostwa Świata 2011 – 7 miejsce)
 Holandia (Mistrzostwa Europy 2010 – 8 miejsce)
 Argentyna (Igrzyska Panamerykańskie 2011 – 2 miejsce)

III Turniej kwalifikacyjny (Dania) 
Uczestnicy:

 Dania (Mistrzostwa Świata 2011 – 4 miejsce)
 Rosja (Mistrzostwa Świata 2011 – 6 miejsce)
 Tunezja (Mistrzostwa Afryki 2012 – 2 miejsce)
 Dominikana (Igrzyska Panamerykańskie 2011 – 3 miejsce)

Piłka ręczna na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012